Рейс 853 может иметь следующие значения:
 Рейс 853 Allegheny Airlines
 Рейс 853 Eastern Air Lines